Color – modulo melodico utilizzato nei mottetti isoritmici (vedi isoritmia)
 Color – gruppo musicale punk giapponese
 Color – manga di Taishi Zaou e Eiki Eiki
 Color – album dei NEWS del 2008
 Color – software di Final Cut Studio

Pagine correlate 
 Colour